Hausinstallation steht für:

 Elektroinstallation in Gebäuden
 Trinkwasserinstallation in Gebäuden

Siehe auch:
 Installation (Begriffsklärung)